New Germany ist der Name verschiedener Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 New Germany (Maryland)
 New Germany (Minnesota)
 New Germany (Ohio)
 New Germany (Pennsylvania)

in Kanada:
 New Germany (Nova Scotia)

in Südafrika:
 New Germany (Südafrika)